Натуральне число 276
 276 рік до нашої ери
 276 рік нашої ери